Dogódek je po SSKJ vse kar se zgodi. 

Posebni pomeni besede dogodek:
dogodek v verjetnostnem računu je rezultat verjetnostnega poskusa
dogodek v fiziki pomeni točko v prostor-času
dogodek v računalništvu je odziv računalnika na določeno dejanje uporabnika (npr. klik z miško)

V umetnosti:
Dogodek v mestu Gogi, drama slovenskega dramatika Slavka Gruma